

Geografia 
 Tortuga – isola di Haiti
 La Tortuga – isola del Venezuela

Letteratura 
 Tortuga – romanzo di Valerio Evangelisti del 2008

Musica 
 Tortuga – album discografico di Antonello Venditti del 2015